Vauchamps kan syfta på:
 Vauchamps, Doubs
 Vauchamps, Marne